Изясла́в И́нгваревич (уб. 1223) — князь Дорогобужский (ок. 1220—1223), сын Ингваря Ярославича.

Вместе с троюродным братом Даниилом Романовичем Волынским и дядей Мстиславом Ярославичем Луцким участвовал в битве на Калке в 1223 году, где и погиб вместе с братом Святославом Шумским.

Сведений о семье и детях не сохранилось.

В 2018 году профессор истории из НУЛП Святослав Шеломенцев-Терский указал на останки как на вероятно принадлежащие Изяславу Ингваревичу. В ДНК останков из Луцка выявлена Y-хромосомная гаплогруппа R1a1a1b1a1a1c1-M458>L1029>YP593 и митохондриальная гаплогруппа H7. Однако, эта Y-хромосомная гаплогруппа не совпала ни с какой из гаплогрупп из известных Рюриковичей и почти не встречается в Скандинавии.

Примечания

Ссылки 
 Войтович Л. КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ.

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1223 году
Изяславичи Волынские